Всеславянский язык может означать:

 Межславянский язык (Меджусловјански језык) — общеславянский язык, основанный на языковом материале старославянского и живых славянских языков.
 Русский язык (Ruski jezik) —  панславянский язык, созданный хорватским священником Юрием Крижаничем в 1660-х годах.
 Любой другой панславянский язык.